Bierwiono – drewno okrągłe, ociosane lub przetarte, używane do budowy ścian wieńcowych
lub sumikowo-łątkowych.

Zobacz też 
 bierwiono

Konstrukcje drewniane